Estação Simón Bolívar (Metrorrey) — estação de VLT de Monterrei, México
 Estação Simón Bolívar (Metrô de Santiago) — estação de Metrô de Santiago, Chile

Simón Bolívar